ML poate fi:

 Mali, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .ml, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Mali
 Meghalaya, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 mililitru, unitate de măsură pentru volum